Ово су комплетни резултати са такмичења Континенталног купа 2010 одржаног у Сплиту, Хрватска 4. и 5. септембра 2010..

Дисциплине

Резултати по дисциплинама

Трчање

Мушкарци 100 метара 

Ветар: +0,7 м/сек

Мушкарци 200 метара 

Ветар: +0,2 м/сек

Мушкарци 400 метара

Мушкарци 800 метара

Мушкарци 1.500 метара

Мушкарци 3.000 метара

Мушкарци 5.000 метара

Мушкарци 110 метара препоне 

Ветар: -1,1 м/сек

Мушкарци 400 метара препоне

Мушкарци 3.000 метара препреке

Мушкарци штафета 4 х 100 метара

Мушкарци штафета 4 х 400 метара

Скокови и бацања

Мушкарци скок увис

Мушкарци скок мотком

Мушкарци скок удаљ

Мушкарци троскок

Мушкарци бацање кугле

Мушкарци бацање диска

Мушкарци бацање кладива

Мушкарци бацање копља

Жене

Трчање

Жене 100 метара 

Ветар: +1,4 м/сек

Жене 200 метара 

Ветар: -0,6 м/сек

Жене 400 метара

Жене 800 метара

Жене 1.500 метара

Жене 3.000 метара

Жене 5.000 метара

Жене 100 метара препоне

Жене 400 метара препоне

Жене 3.000 метара препреке

Жене штафета 4 × 100 метара

Жене штафета 4 × 400 метара

Скокови и бацања

Жене скок увис

Жене скок мотком

Жене скок удаљ

Жене троскок

Жене бацање кугле

Жене бацање диска

Жене бацање кладива

Жене бацање копља

Референце

Спољашње везе 
 Резултати на ИААФ

Континентални куп у атлетици